

Patronymes 
Chichkine (masculin ; ) ou Chichkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Chichkine (1917-1949), pilote de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale, titulaire de l'Ordre de Héros de l'Union soviétique ;
 Boris Chichkine (1886-1963), botaniste russe ;
 Gueorgui Chichkine (1948-), peintre russe, portraitiste et dessinateur de timbres-poste pour la principauté de Monaco ;
 Iakov Chichkine (1920-1979), pilote de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale, titulaire de l'Ordre de Héros de l'Union soviétique ;
 Ivan Chichkine (1832-1898), peintre russe ;
 Mikhaïl Chichkine (1961-), écrivain russe ;
 Nikolaï Chichkine (1827-1902), ministre des Affaires étrangères de la Russie impériale, membre du Conseil d'État (1897) ;
 Tatyana Shishkina (1969-), judokate kazakhe ;
 Vassili Chichkine (1894-1966), archéologue et orientaliste soviétique ;
 Vassili Chichkine (1913-?), pilote de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale, titulaire de l'Ordre de Héros de l'Union soviétique.

Patronyme russe